Трит Уильямс (; род. 1 декабря 1951) — американский актёр, режиссёр и продюсер.

Биография 
Трит Уильямс родился 1 декабря 1951 года в Коннектикуте в семье Ричарда Уильямса (руководителя небольшой компании) и Мэрион Эндрю (специалиста по старинным вещам). Родители постарались дать Триту достойное образование — сначала он учился в элитной школе New England prep school, после — посещал Кентскую Школу Kent School и Колледж Франклина и Маршалла (Ланкастер, штат Пенсильвания).

Началом актерской карьеры Трита Уильямса можно считать 1979 год, когда на экраны вышел фильм режиссёра Милоша Формана «Волосы», созданный на основе одноимённой бродвейской театральной постановки. Кинолента Формана мгновенно сделала Трита популярным, и с тех пор он стал сниматься в кино всё чаще.

С момента появления Уильямса в фильме «Волосы», он снялся ещё в семидесяти кинолентах, среди которых такие кинокартины, как «Однажды в Америке» (1984), «Мёртвый полицейский» (1988), «Чем заняться мертвецу в Денвере» (1995) и «Подъём с глубины» (1998).

Трит Уильямс принимал участие не только в кинопроектах и телевизионных представлениях (телесериалах и прочем). Одновременно он играл в театрализованных постановках (например, на Бродвее), где также имел успех у зрителей.

Награды и номинации 
За участие в киноленте «Волосы» актёр был номинирован на премию «Золотой глобус» как лучший дебютант, а позже получил вторую номинацию — на этот раз за участие в кинопроекте «Принц города». Третья номинация досталась Триту за роль Стэнли Ковальски в телевизионном фильме 1984 года «Трамвай „Желание“».

Личная жизнь 
В настоящее время Трит Уильямс проживает в Юте — с женой Пэм Ван Сент и двумя детьми.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактёры США
Выпускники Кентской школы (Коннектикут)
Выпускники Колледжа Франклина и Маршалла